Isabel Augusta del Palatinado-Sulzbach (Mannheim, 17 de enero de 1721 - Weinheim, 17 de agosto de 1794) fue una condesa de la Casa de Wittelsbach, hija del Conde palatino José Carlos de Sulzbach y de la princesa Isabel Augusta de Neoburgo.

Biografía 

Isabel Augusta era hija del conde palatino José Carlos de Sulzbach y de la condesa palatina Isabel Augusta de Neoburgo, además era nieta del príncipe elector Carlos III Felipe del Palatinado. 

Se casó, en una ceremonia doble, el 17 de enero de 1742 con su primo Carlos Teodoro, la otra boda celebrada fue la de su hermana María Ana y el príncipe Clemente Francisco de Baviera. El matrimonio de Isabel y Carlos Teodoro había sido arreglado desde 1733, para evitar una posible disputa de herencia entre las diferentes ramas familiares, y que Carlos Teodoro era el heredero de su abuelo Carlos III Felipe —que no tenía hijos varones— y tras su muerte se convertiría en príncipe elector.

La vida conyugal no resultó muy feliz; mientras que Carlos Teodoro fue descrito como erudito e interesado en la ilustración, Isabel Augusta fue descrita como vivaz, amante del placer, sin educación y superficial. Durante la primera mitad de su matrimonio, se dice que dominó a su marido, y durante la Guerra de los Siete Años, ejerció influencia sobre la política exterior palatina. Isabel Augusta no logró embarazarse hasta más de dieciocho años después. El 28 de junio de 1761, tuvieron un hijo que fue llamado Francisco Luis José, pero murió al día siguiente de su nacimiento. El fallecimiento del niño causó gran aflicción a Carlos Teodoro y motivó que se alejara de Isabel e hicieran vidas separadas. 

Carlos Teodoro tuvo varias amantes e hijos ilegítimos, mientras que Isabel permanecía encerrada en el palacio, no quiso volver a embarazarse por temor a morir. Cuando su marido heredó el electorado bávaro en 1777 y se mudo, Isabel apenas visitaba la corte bávara, ya que no le gustaba, considerándola demasiado espartana para su gusto. Fue bastante popular en el Palatinado. Isabel Augusta vivió retirada en Oggersheim durante muchos años. Hacia finales de 1793 y ante el avance de las tropas francesas, huyó a Weinheim, donde murió en 1794. 

A su muerte, su marido se volvería a casar con la archiduquesa María Leopoldina de Austria-Este, con la cual tampoco tuvo hijos.

Antepasados

Referencias

Bibliografía 

 Karl Kreuter: Kurfürstin Elisabeth Auguste von Pfalz-Bayern 1721–1794. Riebsam, Oggersheim, 1914 (en alemán)
 Stefan Mörz: Die letzte Kurfürstin. Elisabeth Augusta von der Pfalz, die Gemahlin Karl Theodors. Kohlhammer, Stuttgart, 1997. ISBN 3-17-015006-5 (en alemán)
 Alfried Wieczorek (Hrsg.): Lebenslust und Frömmigkeit, Kurfürst Carl Theodor zwischen Barock und Aufklärung. Bd. 1-2. Pustet, Ratisbona, 1999. ISBN 3-7917-1678-6 (Handbuch); ISBN 3-7917-1679-4 (en alemán)

Electoras consortes del Palatinado con los Wittelsbach
Casa del Palatinado-Sulzbach
Damas grandes cruces de la Orden de Santa Catalina
Grandes maestras de la Orden de Santa Isabel
Nacidos en Mannheim
Electoras consortes de Baviera del siglo XVIII con los Wittelsbach